Die Saison 1990/91 war die 44. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der EHC Chur durchsetzte und den Aufstieg erreichte. Der SC Langnau und der Genève-Servette HC stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen sechs Mannschaften mussten in einer Abstiegsrunde antreten, deren beiden Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. In die Abstiegsrunde wurden die Punkte aus der Hauptrunde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1990
Eishockeysaison 1990/91